Homopode peut désigner plusieurs espèces de tortues du genre Homopus :
 Homopode aréolé
 Homopode de Boulenger
 Homopode à éperon
 Homopode marqué
 Homopode de Namibie